Kasper je dánská varianta jména Kašpar:

 Kasper Hämäläinen (* 1986) – finský fotbalista
 Kasper Kazimierz Cieciszowski (1745–1831) – polský arcibiskup
 Kasper Kusk (* 1991) – dánský fotbalista
 Kasper Såby (* 1974) – dánský fotbalista
 Kasper Schmeichel (* 1986) – dánský fotbalista
 Bronisław Kasper Malinowski (1884–1942) – polský antropolog, sociolog a etnograf

Jméno Kasper se také používá jako příjmení.

Mužská jména